Swir bezeichnet:
 Swir, Fluss in Russland
 Swir (Fluss in der Ukraine), Fluss in der Ukraine, Oblast Transkarpatien
 Swir (See), See in Weißrussland, Oblast Minsk, Rajon Mjadsel
 Swir (Ort), Dorf in der Ukraine, Oblast Lwiw, Rajon Sambir

Siehe auch:
 SWIR (Abkürzung)

SWIR